Le Breitenstein est un sommet des Alpes du Chiemgau culminant à  d'altitude à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche.
 Le Breitenstein est un sommet des Préalpes bavaroises culminant à  d'altitude en Allemagne.
 Le Breitenstein, appelé Pierre des douze Apôtres en français, est un monolithe dressé par l'homme sur la commune de Meisenthal en Moselle.
 Breitenstein est une commune de Basse-Autriche, en Autriche.